Охирон — греческий топоним. Может означать:
 Охирон — деревня в периферийной единице Драма.
 Охирон — бывшая деревня к востоку от Проскините в периферийной единице Родопи.